Andriola peut désigner :

Patronyme 
 Alfred Andriola (1912-1983), auteur de bande dessinée américain ;
 Eléni Andrióla (née  en 1986), gymnaste grecque ;
 Luca Andriola, actuel membre du groupe de rock français Ulan Bator ;

Homonymie de patronyme